Crack puede referirse a:

 Crack, tipo de programa que realiza una modificación permanente o temporal sobre otro o en su código, para obviar una limitación o candado impuesto a propósito por el programador original.
 Crack, droga de gran poder estimulante derivada de la cocaína.
 Crack, proceso químico por el que se rompen moléculas para formar productos utilizables.
 Crack, quiebra bursátil, como el denominado Crack de 1929.
 Crack, grupo español de rock progresivo.
 Crack, antigua revista deportiva chilena.
 Crack, modelo de balón de fútbol chileno usado en la Copa Mundial de 1962.

También, El crack puede hacer referencia a:
 El crack (1960), película argentina dirigida por José A. Martínez Suárez y protagonizada por Jorge Salcedo.
 El crack (1981), película española dirigida por José Luis Garci y protagonizada por Alfredo Landa.
 El crack II (1983), segunda parte de la película de José Luis Garci.                                                 
 El crack cero (2019), precuela de la película de José Luis Garci.

Véase también 
 El hijo del crack, película argentina de 1953.
 Generación del crack, movimiento estético de narradores mexicanos de fines del siglo XX

Enlaces externos